А́мундсен () — норвежская фамилия. Известные носители:

  (род. 1970) — норвежская футболистка, обладатель Кубка Норвегии (1993) и чемпионка Норвегии (1994) в составе клуба «Троннхейм-Эрн».
 Амундсен, Антон (1853—1909) — участник полярной экспедиции Фритьофа Нансена.
  (1910—1988) — норвежский яхтсмен, участник летних Олимпийских игр (1960).
  (1916—1973) — норвежский боксёр, чемпион Норвегии в среднем весе (1946).
  (1952—2014) — норвежский футболист, чемпион (1977, 1986) и обладатель Кубка Норвегии (1977, 1978, 1981, 1985) в составе клуба «Лиллестрём».
  (род. 1955) — норвежский теолог и культуролог, декан факультета гуманитарных наук Университета Осло (с 2014), член Норвежской академии наук (с 2016).
 Амундсен, Артур (1886—1936) — норвежский гимнаст.
  (род. 1956) — норвежская бегунья, чемпионка Норвегии в беге на 100 м с барьерами (1972).
  (род. 1961) — норвежский театральный режиссёр и драматург, художественный руководитель театра «Ворт» (2000—2012).
  (1898—1987) — норвежский филолог, профессор Университета Осло (1946—1968), член Норвежской академии наук (с 1936), генеральный секретарь академии (1954—1961).
  (род. 1998) — датский футболист, обладатель Суперкубка Норвегии в составе клуба «Русенборг» (2018).
  (род. 1992) — норвежский футболист, обладатель Кубка Норвегии (2017) в составе клуба «Лиллестрём».
  (1904—1982) — норвежский спортивный стрелок, чемпион мира по стрельбе из винтовки с 50 м стоя в индивидуальных (1931) и командных (1947) соревнованиях, участник летних Олимпийских игр (1936, 1948, 1952).
  (род. 1951) — норвежский футболист и игрок в хоккей с мячом, чемпион (1970) и обладатель Кубка Норвегии по футболу (1969, 1970, 1973) в составе клуба «Стрёмсгодсет».
  (1876—1939) — норвежский юрист и политик, депутат Стортинга (1910—1912, 1913—1918), министр юстиции (1921—1922), губернатор фюльке Нурланн (1922—1939).
  (род. 1971) — норвежский политик, депутат Стортинга (2005—2013, с 2017), министр юстиции (2016—2018).
  (1892—1977) — норвежский борец, чемпион Норвегии по греко-римской борьбе в лёгком (1914, 1915, 1918) и 1-м среднем (1925) весах.
  (род. 1955) — норвежский футболист, игрок национальной сборной, чемпион Норвегии в составе клуба «Старт» (1978).
 Амундсен, Руаль (1872—1928) — норвежский путешественник.
  (1913—1985) — чемпион Норвегии по футболу и хоккею с мячом в составе клуба «Мьёндален» (1937).
  (1899—1887) — норвежская оперная певица (сопрано).
 Амундсен, Стейнар (1945—2022) — норвежский гребец-байдарочник, брат Харальда Амундсена.
  (1943—2017) — норвежский гребец, серебряный медалист Чемпионата Европы по академической гребле (1971) в четвёрках без рулевого, участник летних Олимпийских игр (1972, 1976).
  (род. 1974) — норвежский борец, чемпион Норвегии по греко-римской борьбе в категориях 69 (1998, 1999, 2001) и 74 (2002—2004) кг.
  (род. 1957) — норвежский биолог, профессор Норвежского университета естественных и технических наук (с 1998), член Королевского норвежского общества наук и литературы (c 2012).
  (род. 1971) — норвежский футбольный тренер, тренер клуба «Фредрикстад» (с 2012).
  (род. 1936) — норвежский спортивный стрелок, обладатель Королевского кубка на Национальных соревнованиях по стрельбе (1965), чемпион Норвегии по стрельбе из винтовки (1966).
  (род. 1992) — норвежская музыкантка, номинантка на премию Международной федерации производителей фонограмм Spellemann (2012) и Премию Бендиксена Министерства культуры Норвегии (2013).
  (1959—2018) — норвежский журналист и чиновник, главный редактор газеты Nordlys (2001—2011).
 Амундсен, Харальд (род. 1962) — норвежский гребец-байдарочник.
 Амундсен, Харальд Эстберг (род. 1998) — норвежский лыжник, призёр чемпионата мира.
  (1930—2007) — норвежский художник, чьи работы входят в коллекцию Национального музея искусства, архитектуры и дизайна.
  (род. 1949) — норвежский экономист, профессор Бергенского университета (с 1992), профессор и заведующий кафедрой экономики ресурсов Копенгагенского университета (с 2006), член Европейской академии (с 2017).
  (1937—2015) — норвежский джазовый контрабасист, лауреат Премии Бадди (1962).
  (1906—1990) — норвежский прыгун с трамплина и футболист, чемпион Северных игр по прыжкам с трамплина (1926), игрок сборной Норвегии по футболу.
  (род. 1954) — норвежский военный деятель, командующий Штаба воздушной обороны (2000—2005).
  (род. 1983) — норвежский футболист, игрок Чемпионата Норвегии в составе клуба «Одд».

Другое 
 Амундсен — лунный кратер
 «Амундсен» (2019) — норвежский биографический фильм Эспена Сандберга.

См. также